Krasemann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Otto Krasemann (1923–2014), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Crasemann
 Grasemann